Die Zweite Division 2005/06 war die 89. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 31. August 2005 und endete am 7. Mai 2006.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 34 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 22 und 23 bis 34). Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen die jeweiligen Gewinner der drei Etappen, sowie der Vorletzte der 1. Division teil. Hatte der Meister oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

Die Ergebnisse des zurückgezogenen KSK Heusden-Zolder wurden erst in der dritten Etappe gestrichen. Deshalb mussten der dritte Etappenmeister durch die ungerade Zahl an Teilnehmern neu berechnet werden. (Spiele pro Etappe geteilt durch absolvierte Spiele, Punkte aufgerundet.)

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen in die dritte Division ab. Der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation 
KFC Dessel Sport schied zwar in der zweiten Runde der Relegation aus, wurde jedoch wegen des Zwangsabstiegs von KFC Verbroedering Geel vom eigenen Abstieg verschont. Aufsteiger für die folgende Saison war außerdem der Relegationssieger KRC Waregem.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 2005/06